Анато́лий Молча́нов:
 Молчанов, Анатолий Александрович (род. 1938) — инженер радиосвязи, лауреат Государственной премии СССР, профессор.
 Молчанов, Анатолий Владимирович (1932—2011) — советский и российский поэт.
 Молчанов, Анатолий Евграфович (1856—1921) — русский театральный деятель, меценат.